Federica Veritti – calciatrice italiana
 Sara Veritti – calciatrice italiana